Matapiojos puede referirse a:

 En botánica es un nombre común para:
 la planta Crataegus monogyna.
 la planta Delphinium staphisagria. 
 la planta Euonymus europaeus.
 la planta Sarcocapnos enneaphylla
 En zoología es un nombre común para:
 el insecto Mantis religiosa.
la tribu de insectos Anisoptera o libélulas.
el matapiojos más conocido en Chile es Phenes raptor'''''.